Мики́тка — українське прізвище.

 Відомі носії 
 Микитка Артур Володимирович (нар. 1946) — скрипаль і педагог, професор Львівської консерваторії, народний артист України (2006)
 Микитка Тарас Остапович (нар. 1939) — диригент і педагог, професор Донецької консерваторії (від 2014 — професор Львівської музичної академії), народний артист УРСР (1990)
 Микитка Осип (1871—1920) — український військовий діяч, сотник УСС, генерал-хорунжий УГА